WLG peut faire référence à :
  ;
 W.L.G, titre du rappeur Niska sur l'album Commando ;
 Wakfu : Les Gardiens, jeu vidéo d'Ankama Games sorti en 2009.
Code IATA des aéroports